Fadil Berisha, kosovski nogometni trener. Trenirao Prištinu 2016. godine.

Izvori

Vanjske poveznice 
(alb.) Historia e Klubit , Službene stranice KF Prishtina, Povijest kluba 

Kosovski nogometni treneri